Achille Geremicca – poeta e romanziere italiano
 Alberto Geremicca – politico e giornalista italiano
 Andrea Geremicca – politico italiano
 Michele Geremicca – Botanico italiano